Мур, МУР, МуР — распространённый антропоним и топоним, а также аббревиатура.

 Мур — звукоподражание мурлыканью кошки в русском языке.

Аббревиатура 
 МУР — Московский уголовный розыск.
 МуР — малоугловое рассеяние.

Топоним 
 Водные объекты
 Мур (Мура) — река в Европе, левый приток Дравы.
 Мур — река в Йемене.

 Населённые пункты
 
 Мур — город в штате Оклахома в США.
 Мур — муниципалитет во Франции.
 Мур — коммуна в Австрии.
 Мур — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. 
 Мур — тауншип в округе Стивенс, Миннесота, США.
 Мур (The Moor Quarter) — район в центральной части города Шеффилд, Англия, Великобритания.
 Клитор-Мур — небольшой город в английском церемониальном графстве Камбрия.
 Ремс-Мур — район в Германии с центром в городе Вайблинген.

 Прочее
 Мур — большой ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны. 
 Мур-стрит — небольшая односторонняя улица в Нижнем Манхэттене, Нью-Йорк.
 Мур Парк — станция лондонского метро.
 Раннох-Мур — равнина в Шотландии на территории областей Перт и Кинросс и Хайленд.

Фамилия

См. также 
 
 
 Мур-ам-Зе — община в Германии.
 Мур Грин — бывший английский футбольный клуб.
 (2110) Мур-Ситтерли — типичный астероид главного пояса, открытый в обсерватории им. Гёте Линка.